Томаш Соучек (; родился 27 февраля 1995 года в городе Гавличкув-Брод, Чехия) — чешский футболист, полузащитник клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Чехии.

Клубная карьера 

Соучек — воспитанник пражской «Славии». В 2014 году для получения игровой практики он на правах аренды выступал за «Викторию Жижков» во Второй чешской лиге. После окончания аренды Томаш вернулся в «Славию». 27 июля 2015 года в матче против «Виктории Пльзень» он дебютировал в Синот лиге. 16 августа в поединке против «Высочины» Томаш забил свой первый гол за «Славию». 28 февраля 2016 года в матче против «Баника» Соучек сделал хет-трик.

В начале 2017 года Соучек был отдан в аренду в «Слован» (Либерец). 20 февраля в матче против «Фастава» он дебютировал за новую команду. Сезон 2016/17 Соучек докончил в либерецком клубе. Летом 2017 года «Славия» вернула Соучека из аренды и он стал одним из лидеров команды. В 2018 году стал обладателем кубка Чехии. В 2019 году вместе со «Славией» сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и кубок Чехии.

29 января 2020 года перешёл в клуб Английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед».

Карьера в сборной 
15 ноября 2016 года в товарищеском матче против сборной Дании Соучек дебютировал за сборную Чехии. 8 ноября 2017 года в матче против сборной Исландии, проходившем в Катаре, Соучек забил свой первый гол за чешскую сборную.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Чехии Соучек принял участие в молодёжном чемпионата Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии, Италии и Дании.

24 марта 2021 года сделал хет-трик за 16 минут в гостевом отборочном матче чемпионата мира 2022 года против сборной Эстонии.

Статистика 
Данные на 7 января 2023 года

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 Чемпион Чехии: 2016/17, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Чехии: 2017/18, 2018/19
Обладатель Золотого мяча Чехии: 2020, 2021
Футболист года в Чехии: 2019, 2020

Семья 
Томаш Соучек женат. В январе 2019 года у него родилась дочь Тереза. В первом же матче 2019 года, состоявшемся 9 февраля, Соучек забил гол в ворота «Теплице» и посвятил его дочери.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Вест Хэма» 
 Профиль на сайте Первой лиги 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Виктория Жижков»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»